Krogmann ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Krogmann (1898–1973), deutscher Pilot und Luftfahrtfunktionär
 Albert Krogmann (1941–1999), deutscher Fernsehjournalist
 Carl Vincent Krogmann (1889–1978), deutscher Reeder und Politiker, Bürgermeister von Hamburg
 Christian Simon Krogmann (* 1980), deutscher Musiker unter dem Künstlernahmen Chris Harms
 Davia Krogmann (* 1976), deutsche Schauspielerin
 Georg Krogmann (1886–1915), deutscher Fußballspieler
 Hans Gerd Krogmann (1935–2018), deutscher Hörspielregisseur und Autor
 Heiko Krogmann (* 1961), deutscher Brigadegeneral
 Helmut Göttke-Krogmann (1919–2008), deutscher Politiker (CDU), Bürgermeister von Lohne

 Jürgen Krogmann (* 1963), deutscher Politiker (SPD), Oberbürgermeister von Oldenburg (Oldb)
 Klaus Krogmann (* 19. Oktober 1925), deutscher Chemiker
 Lars Krogmann (* 1976), deutscher Museumsdirektor und Entomologe
 Martina Krogmann (* 1964), deutsche Politikerin (CDU)
 Otto Wilhelm Krogmann (1866–1929), deutscher Kaufmann und Politiker, MdHB

 Stephanie Krogmann (* 1986), deutsche Schauspielerin
 Werner Krogmann (1901–1954), deutscher Segler
 Willy Krogmann (1905–1967), deutscher Germanist

Sonstiges:
 Krogmanninsel, Insel im Wilhelm-Archipel, Antarktis
 Krogmann Point, Landspitze der Krogmanninsel

Siehe auch:

 Krogman